Prix Citron, Prix Orange et Prix Bourgeon, remis à des joueurs de tennis en marge des Internationaux de France
 Prix Orange du Festival de Cannes
 Prix Orange du Livre
 Prix Orange du Livre en Afrique